|}
Die Bahnstrecke Kojetín–Český Těšín ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn (KFNB) als Teil der  Mährisch-Schlesischen Städtebahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Kojetín über Hulín, Valašské Meziříčí und Frýdek-Místek nach Český Těšín.

Geschichte 

Der Betrieb auf der Strecke wurde im Juni 1888 eröffnet.

Seit 2013 kommen zwischen Kojetín und Valašské Meziříčí von den ČD neubeschaffte niederflurige Regionaltriebwagen des polnischen Typs PESA LINK II unter der Bezeichnung RegioShark zum Einsatz.

Weblinks 

 Die Bahnstrecke 310 auf zelpage.cz (tschechisch)
 Die Bahnstrecke 322 auf zelpage.cz (tschechisch)
 Die Bahnstrecke 323 auf zelpage.cz (tschechisch)
 Geschichte der Bahnstrecke (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien